Motion — детектор движения, программа видеонаблюдения для Linux. Работает в форме легковесного демона, написанного на языке Си. Работает с телевизионными камерами и веб-камерами через video4linux и с сетевыми IP-камерами. Отслеживает сигнал, полученный с одной или нескольких видеокамер, и, при обнаружении изменений на картинке осуществляет запись фотографий в форматах JPEG, ppm или видеопотока в формате MPEG (который также можно транслировать в сеть). Возможен захват кадров через определенные интервалы времени или по команде cron. Информация о событии может быть отправлена на указанный адрес электронной почты, при возникновении события (обнаружении движения) может быть также выполнена пользовательская команда или скрипт. Начиная с версии 4.2, Motion поддерживает шифрование с TLS.

См. также 
 ZoneMinder
iSpy

Примечания

Литература

Ссылки 
 
github.com/Motion-Project/motion: официальный репозиторий с исходными кодами Motion.
 
MotionEye: web-интерфейс для Motion.
ActivCam: android-приложение для Motion.

Свободное программное обеспечение для видеонаблюдения
Свободное программное обеспечение для веб-камер
Видеонаблюдение